Hopton steht für: 

 Hopton (Derbyshire), Gemeinde in der englischen Grafschaft Derbyshire
 Hopton (Shropshire), Gemeinde in der englischen Grafschaft Shropshire
 Hopton (Staffordshire), Gemeinde in der englischen Grafschaft Staffordshire
 Hopton (Suffolk), Gemeinde in der englischen Grafschaft Derbyshire
 Hopton on Sea, Gemeinde in Norfolk

Hopton ist der Familienname folgender Personen: 

 Ralph Hopton, 1. Baron Hopton (1598–1652), belgischer Kommandant im Englischen Bürgerkrieg
 William Hopton († 1484), englischer Ritter

Siehe auch:

 Hopeton